Amaralense – abitanti di Amaral Ferrador
Amaralense – abitanti di Senador Amaral